Uhřínov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Uhřínov, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Uhřínov, auch Hranice IX-Uhřínov, Ortsteil von Hranice na Moravě, Okres Přerov,
Uhřínov, Ortsteil von Liberk, Okres Rychnov nad Kněžnou
Malý Uhřínov, Ortslage von Liberk, Okres Rychnov nad Kněžnou 
Velký Uhřínov, Ortslage von Liberk, Okres Rychnov nad Kněžnou